Roso ist der Familienname folgender Personen:
 
 Đovani Roso (* 1972), kroatischer Fußballspieler
 Leopold Querol i Roso (1899–1985), valencianischer Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Rosow
 Rosso